Базука:

 «Смерть после полудня» — произведение Эрнеста Хемингуэя.
 «Смерть после полудня» — коктейль из абсента и шампанского.